Баррикадо Георгиевич Мордвинов ( — , Москва, Российская Федерация) — советский и российский исследователь и океанограф, капитан 1-го ранга.

Служба в ВМФ СССР 
Родился в семье востоковеда, советского разведчика Г. И. Мордвинова.

В 1948 г. окончил Высшее военно-морское училище им. М.В. Фрунзе в Ленинграде, в 1952 г. - штурманский факультет Высших офицерских классов ВМФ в Ленинграде. В 1974 г. окончил адъюнктуру при Военно-морской академии и одновременно математико-механический факультет Ленинградского государственного университета.

В 1976 г. окончил курсы инженеров-программистов при 24-м НИИ ВМФ СССР.

Служил старшим штурманом на крейсере «Адмирал Макаров». Затем с 1963 г. на корабле измерительного комплекса «Чажма».

После этого служил в НИИ-14, НИИ-24 и НИИ-9 ВМФ. Всю свою сознательную жизнь он посвятил морю и океанологии.

Научная работа в ВМФ была связана с разработкой и созданием космической системы навигации 2-го поколения ГЛОНАСС. Руководил экспедициями на ЭОС «Николай Зубов» ГУНИО и работами на атомных подводных ракетоносцах по испытаниям и опытной эксплуатации космической системы навигации.

Работа в Институте океанологии им. П. П. Ширшова 
Более 30 лет вел научную и научно-организационную работу в акустическом секторе Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН. Методика обработки измерений в точках обсерваций космической системы навигации ГЛОНАСС и GPS, применяемая Б. Г. Мордвиновым, получила широкое признание, как в России, так и за рубежом. Автор 7 изобретений, им самим и в соавторстве с другими исследователями опубликовано более 90 научных работ в российской и зарубежной печати, в том числе 20 книг. Старший научный сотрудник Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН, кандидат технических наук, капитан 1 ранга.

С 1985 по 1991 года являлся заместителем председателя комиссии по техническому вооружению научных судов проекта П2788 (НИС «Академик Сергей Вавилов» и «Академик Иоффе») ИО РАН, предназначенные для акустических и гидрофизических исследований. В 1989 и 1991 годах новейшее научное оборудование и научные суда получили широкую известность и высокую оценку мировой научной общественности при демонстрации новых судов на международных выставках-конференциях в Англии, Франции, Финляндии и других странах. Участвовал в нескольких десятках боевых походов и научных рейсах на судах ВМФ и Института океанологии РАН в различные районы Мирового океана и в Балтийское море, при этом неоднократно возглавлял научные экспедиции, в том числе на НИС «Академик Иоффе».

Почётный член Союза ветеранов кораблей измерительного комплекса имени адмирала Ю. И. Максюты.

Похоронен на Новодевичьем кладбище, участок № 6.

Семья 
 Супруга Мордвинова Зоя Николаевна (родилась в 1937 году) — тренер по парусному спорту

См. также 
 Корабли измерительного комплекса

Примечания

Ссылки 
 Межрегиональная общественная организация «Союз ветеранов кораблей измерительного комплекса имени адмирала Ю. И. Максюты»
 Первая отечественная спутниковая радионавигационная система
 Корабли измерительного комплекса проекта 1130
 Курочкин А. М., Шардин В. Е. Район, закрытый для плавания. — М.: Военная книга, 2008. — (Корабли советского флота) — 72 с. ISBN 978-5-902863-17-5
 Записки деда (Воспоминания штурмана)
 Суворов Е. Ф. Летопись зарождения, развития и первых шагов реализации идеи отечественной спутниковой системы. М.: Кучково поле, 2014. — 232 с., ил. — ISBN 978-5-9950-0389-2
 

Моряки Великой Отечественной войны
Выпускники Высшего военно-морского училища имени М. В. Фрунзе
Кандидаты технических наук
Капитаны 1-го ранга (СССР)
Сотрудники Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН
Похороненные на Новодевичьем кладбище